Warcq ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 Warcq (Ardennes) im Département Ardennes
 Warcq (Meuse) im Département Meuse